Влади́мир Леони́дович Петта́й (8 мая 1973, Пудож, Карельская АССР — 20 июня 2011, Бесовец, Республика Карелия, Россия) — футбольный судья, в прошлом футболист.

Карьера

Игровая 
Выступал на позиции крайнего полузащитника за «Спартак»/«Карелию» (Петрозаводск), в 1993—1994 г. в чемпионате Республики Карелия за любительские клубы «Автомобилист» из Петрозаводска (ныне ФК «Автомобилист»), ставший в 1993 г. чемпионом Карелии и полуфиналистом кубка Карелии, «Динамо-Визит», в 1996 г. за клуб «Сортавала», выступавший в чемпионате Карелии и четвертом дивизионе Финляндии.
В дальнейшем выступал в Первой лиге чемпионата России по мини-футболу за клуб ГТС из Петрозаводска, во Второй лиге первенства Северо-Запада по мини-футболу за команду «Университет».

Судейская 
Судейскую карьеру начал в 1996 году. Матчи Премьер-лиги судил с 2003 года.
В 2006 году был отстранён от судейства игр Премьер-лиги после скандального матча ЦСКА — «Зенит» (1:0). В этом матче он с подачи помощников ошибочно зафиксировал два офсайда у зенитовца Аршавина (в первом случае был отменён гол, во втором — сорван выход один на один), ошибочно в середине второго тайма назначил пенальти, с которого был забит решающий гол и не показал вторую жёлтую карточку Аршавину, что привело бы к удалению игрока. С 2007 года амнистирован и продолжал судить матчи чемпионата России. С 2010 года стал рефери ФИФА.

Его последний матч национального уровня в качестве судьи стал сотым в карьере, и он смог стать 22-м «сотником» чемпионатов России. Это была игра 13-го тура российского чемпионата между «Рубином» и «Динамо».

В 2003—2005 годах тренировал команду «Спартак» (Петрозаводск), которая выиграла в 2004 г. чемпионат и кубок Петрозаводска, в 2005 г. чемпионат Петрозаводска в первой (высшей) лиге. Заведовал учебной частью ДЮСШ № 7 Петрозаводска.

Авиакатастрофа 
Владимир Петтай находился среди пассажиров авиалайнера Ту-134, который 20 июня 2011 года потерпел катастрофу при заходе на посадку в аэропорт Петрозаводска. Владимир с пересадкой в Домодедово возвращался из Владикавказа, где был на праздновании юбилея Александра Стельмаха (директор футбольного клуба «Алания»). 

Похоронен на кладбище «Сулажгора» г. Петрозаводска.

У Владимира Петтая остались жена Надежда и двое детей — Матвей и Дарья.

Примечания

Ссылки 

 «Храню осколок самолета, на котором разбился Петтай. Оплавленный сгусток, похожий на сердце». 10 лет со дня гибели арбитра 
 Петтай Владимир Леонидович: Статистика судьи  (с 2008 года)
 Не «ястреб», не «голубь мира»
 «Наша работа — она похожа на работу сапёра…»
 «Он улыбкой обезоруживал любые волнения». Коллеги, футболисты, тренеры о погибшем судье Владимире Петтае  // Газета.ру
 Футбольный арбитр Владимир Петтай: Моя совесть чиста  // Спорт день за днём
 «Прощай, Петтай…», Интернет-журнал Республика Карелия, 22.06.2011
 Турнир памяти Петтая 

Спортсмены Карелии
Футбольные судьи России
Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки в мини-футбол по алфавиту
Игроки в мини-футбол России
Игроки ФК «Карелия-Дискавери»
Выпускники ПетрГУ
Погибшие в авиакатастрофах в России
Умершие в Прионежском районе
Похороненные на Сулажгорском кладбище